Королёва — женская форма распространённой русской фамилии , произошедшей от прозвища Король.

Известные носительницы  Королёва, Варвара Николаевна (1914—?) — Герой Социалистического Труда.
 Королёва, Вера Николаевна (род. 1914) — Герой Социалистического Труда.
 Королёва, Виталия Николаевна (род. 2001) — российская прыгунья в воду.
 Королёва, Галина Сергеевна (род. 1963) — российская футболистка.
 
 
 Королёва, Инна Александровна (род. 1953) — советский и российский лингвист.
 Королёва, Ирина Владимировна (род. 1991) — российская волейболистка.
 Королёва, Клавдия Петровна (1907—?) — поездной диспетчер, лауреат Сталинской премии.
 
 Королёва, Кристина Викторовна (Полтавец; род. 1990) — российская легкоатлетка.
 
 Королёва, Марина Александровна (Маша Берг; род. 1960) — российская журналистка, радио- и телеведущая, филолог, писательница и драматург.
 Королёва, Милана Александровна (род. 1981) — российский блогер и благотворитель, модель, телеведущая, журналист.
 Королёва, Марионелла Владимировна (Гуля Королёва; 1922—1942) — советская киноактриса, героиня Великой Отечественной войны, санинструктор.
 Королёва, Наталена Андриановна (1888—1966) — украинская писательница.
 
 Королёва, Нина Валериановна (1933—2022) — советская и российская поэтесса.
 Королёва, Оксана Игоревна (род. 1984) — российская гандболистка.
 Королёва, Ольга Юрьевна (род. 1979) — российская фристайлистка.
 
 Королёва, Тамара Алексеевна (род. 1923) — советский педагог, депутат Верховного Совета СССР.